Saravane kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Saravan, distrikt, Salavan, 
 Saravane (provins), provins, Salavan, 

Robotskapade Laosförgreningar